Ка́мские Поля́ны () — посёлок городского типа в Нижнекамском районе Республики Татарстан в России.

Образует городское поселение посёлок городского типа Камские Поляны.

Население —  чел. ().

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» посёлок включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

Общие сведения 
Расположен в левобережье Камы (Камский залив Куйбышевского водохранилища), в 35 км к юго-западу от Нижнекамска и в 49 км к востоку от Чистополя. Жилые массивы находятся в 2,5 км от берега водохранилища. Вдоль восточной окраины посёлка протекает река Вязовка.

В 8 км к западу от жилых массивов находится площадка недостроенной Татарской АЭС.

Имеется пристань на Каме. Автодороги Чистополь — Нижнекамск, Кам. Поляны — Шереметьевка — Заинск.

Планируется проведение референдума о вопросу присвоения Камским Полянам статуса города.

История 
По некоторым данным, поселение здесь основали беглые крестьяне ещё при Иване Грозном. Официально признано селом с XVIII века. Посёлок на месте села был построен в 1981 году в связи со строительством АЭС. Строительство АЭС прекращено в апреле 1990 года по решению Верховного Совета Татарской АССР.

Население

Экономика 
В посёлке возведены объекты по переработке полимеров в рамках создания индустриального парка площадью 15 га. ООО «Управляющая компания „Индустриальный парк Камские Поляны“» — градообразующее предприятие, на котором будет работать более четверти трудоспособного населения города (на данный момент работает около 300 человек). Основная часть населения работает в Нижнекамске вахтовым методом.

Культура, образование, медицина 
В Камских Полянах действуют: городская больница; реабилитационный центр; участковый ветеринарный пункт; МФЦ; спорткомплекс Батыр.

Имеется современный кинотеатр на 165 мест, на базе которого открыт культурный центр «Чулман-Су». В 2020 году к/ц «Чулман-Су» пережил вторую жизнь, пройдя капитальный ремонт здания и помещений. В 2008 году открыт Ледовый дворец «Олимпия». В 2015 году в рамках года Парков и скверов Республики Татарстан в Камских Полянах появились два общественных пространства- Парк Победы и Сквер Молодёжный. В 2017 году были продолжены работы по расширению территории Сквера «Молодежный». В этом же году была создана территория набережной-пляжа «Мандарин». В 2018 году построен бассейн «Аквамарин». В 2020 году рядом с бассейном «Аквамарин» построен современный ЭКО-Парк «Оазис». В 2022 году на территории Камских Полян появится ещё одно общественное пространство под названием «Школьный бульвар».

В посёлке действуют две общеобразовательные школы, детская музыкальная школа, детско-юношеская спортивная школа, художественная школа, православная воскресная школа при Храме святых бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, татарская воскресная школа, Камско-Полянский филиал Нижнекамского многопрофильного колледжа, четыре дошкольных образовательных учреждения, ЦДТ «Радуга», М/Ц «Алан».

Примечания

Литература 
 Камские Поляны // 

Населённые пункты Нижнекамского района
Посёлки городского типа Татарстана
Населённые пункты на Каме
Городские поселения Татарстана
Муниципальные образования Нижнекамского района